Die Route nationale 844, kurz N 844 oder RN 844, war eine französische Nationalstraße auf Korsika, die von 1933 bis 1973 von L'Île-Rousse zur N197 am Golfe de Calvi verlief. Die Länge betrug 43 Kilometer. Heute wird die Nummer für den größten Teil des Boulevard Périphérique de Nantes verwendet. Sie umfasst fast den ganzen Ring bis auf den nördlichsten Teil, der als A844 firmiert. Dieser Autobahnabschnitt verbindet die A11 mit der A82.

Streckenverlauf

Weblinks 
 Route nationale française 844 auf WikiSara (französisch)

844
Straße in Korsika
Route nationale 0844